Эусебио да Вейга (; 1718 год, Коимбра — 1798 год, Рим) — португальский математик и астроном.

Родился в Коимбрской епархии в 1718 г.; вступил в орден иезуитов. Во время их изгнания из Португалии, удалился в Рим и там участвовал в издании «Астрономических эфемерид» и руководил обсерваторией. Умер в Риме в 1798 г.

Труды 
 «Planetário Lusitano» (1757);
 «Planetário Romano» (1786)
 «Effemeride astronomiche»
 «Trigonometria Esférica»

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 213 (Вейга, Евсевий).

Математики Португалии
Астрономы Португалии